

Профессия 
 Исто́рик — учёный специалист по истории; специалист по истории и вспомогательным историческим дисциплинам:
 археолог;
 архивовед;
 бонист — по банкнотам;
 генеало́г — по родословным;
 геральдист — по гербам;
 медиевист — по Средним векам;
 нумизмат — по монетам;
 палео́граф — по истории письма;
 просопограф — по биографиям;
 сфрагист — по печатям;
 топонимист — по географическим названиям;
 фалерист — по нагрудным знакам;
 эпиграфист — по древним надписям;
 этнограф — по народам-этносам.
 Писатель-историк, автор текстов на исторические сюжеты:
 историограф — автор официальной истории своего государства;
 хронист — автор исторических хроник.
 Историк (разг.) — преподаватель истории.

Литература и кино 
 «Историк» — дебютный роман американской писательницы Элизабет Костова (; 2005).

 «Историк» — российский сериал 2021 года.

См. также 
 
 Антиквар

Примечания